Джъд може да се отнася за:
 Джъд, марка автомобилни двигатели
 Хора
 Ашли Джъд (р. 1968), американска актриса
 Денис Джъд (р. 1938), английски писател
 Джон Джъд (р. 1942), английски инженер
 Майкъл Джъд (р. 1975), ирландски играч на снукър
 Тони Джъд (1948-2010), английско-американски историк